Centradenia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Centradenia ingår i familjen Melastomataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myrtenordningen
Centradenia